Bayern München er en tysk fodboldklub med base i München, hovedstaden i Bayern. 

Klubben har vundet Bundesligaen 30 gange (siden 2013 9 gange i træk) og den tyske pokalturnering 20 gange og er den mest succesfulde tyske klub. Internationalt har klubben vundet UEFA Champions League seks gange, Intercontinental Cup to gange, Verdensmesterskabet for klubhold to gange, UEFA Cup en gang, og Europa cup for pokalvindere 1 gang (1967).

Bayern München har også afdelinger for skak, håndbold, basketball, gymnastik, bowling og bordtennis.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 1900 og vandt sit første mesterskab i 1932 og har gentaget præstationen 29 gange. I 1974 vandt klubben Europacuppen for Mesterhold (nuværende Champions League), hvilket Bayern har gjort 6 gange i alt. Klubben huskes dog bedst i denne sammenhæng for det berømte kollaps i 1999, hvor man i finalen mod Manchester United smed en 1-0-føring væk ved at lade United score to gange i overtiden.

Klubbens helt store bedrift var "The Treble" I 12/13 - tysk mester, DFB pokal og Champions League vinder.

Det tyske mandskab fra München bliver også kaldt "de tyske rekordmestre", da de har vundet alt flere gange end de andre tyske hold.

I de seneste år har Bayern været det suverænt stærkeste hold i Tyskland, kun 2004 kan betegnes som en dårlig sæson, da man tabte mesterskabet til Werder Bremen med en andenplads og blev slået ud af pokalturneringen af Alemannia Aachen i 2008. I 2013 vandt de det tyske mesterskab i den 26. spillerunde, hvilket er rekord i Bundesligaen. Desuden vandt de Champions League og den tyske pokalfinale. Disse tre gav klubben sin første Treble.

Titler 
Tysk mester
 Vinder (30)1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Vice-mestre (11): 1966, 1970, 1971, 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004, 2009, 2012

Tysk pokalvinder
 Vinder (20): 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020
 Sølv (4): 1985, 1999, 2012, 2018

Tysk ligapokalvinder (har fundet sted 12 gange)
 Vinder (6): 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
 Sølv (1): 2006

UEFA Champions League
 Vinder (6): 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
 Sølv (5): 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 

UEFA Cup
 Vinder (1): 1996

UEFA Pokalvindernes Turnering
 Vinder (1): 1967

UEFA Intercontinental Cup
 Vinder (2): 1976, 2001

Nuværende spillertrup

Udlånt

Kendte spillere

Tyske

Udenlandske

Danske spillere 
  Kjeld Seneca
  Viggo Jensen
  Johnny Hansen (1970-1976)
  Lars Lunde
  Søren Lerby
  Brian Laudrup (1990-1992)
  Allan Nielsen
  Pierre-Emile Højbjerg (2012-2016 )

Resultater i seneste sæsoner

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Bayern Münchens officielle hjemmeside 

 
Etableret i 1900
Fanejede fodboldklubber
G-14 klubber